Antoine Brun (1599-1654), diplomate comtois au service de la couronne d'Espagne, né à Dole (Comté de Bourgogne) ; il fut l'un des négociateurs des traités de Westphalie pour le compte de Philippe IV d'Espagne.
 Antoine Brun ( ? - ?), homme politique français, maire de Pézenas, député de l'Hérault de 1791 à 1792.
 Antoine Brun (1822-1900), créateur de maquettes en bois de monuments, qui sont à l'origine du musée Antoine-Brun de Sainte-Consorce (Rhône).
 Antoine Brun (1881-1978), astronome français.
 Antoine Brun (1990 ?), musicien (Quatuor Wassily), compositeur

Noms voisins 
 Jean Antoine Brun (1761-1826), général français.